Три источника:

 «Три источника» — сокращённый вариант названия работы В. И. Ленина «Три источника и три составных части марксизма» (1913 год)
 «Три источника» — альбом рок-группы «Крематорий» (2000 год)